Can Pla (Brunyola), masia a la Selva
 Can Pla (Caldes de Malavella), masia a la Selva
 Can Pla (la Cellera de Ter), masia a la Selva
 Can Pla (Fornells de la Selva), masia al Gironès
 Can Pla (Montcada i Reixac), masia al Vallès Occidental
 Can Pla (Riudellots de la Selva), masia a la Selva
 Can Pla (Vidreres), masia a la Selva
 Can Pla d'Avall, masia a Sant Feliu de Buixalleu (Selva)